Mässcupen 1955–1958 spelades över tre säsonger, och vanns av Barcelona, Spanien som slog stadslaget London XI, England i finalen. Turneringen började med gruppspel där lagen möttes hemma och borta. Eftersom bara max ett lag per ort fick delta valde många orter att sätta ihop ett representationslag för staden, vilket var tillåtet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1955-1958
Fotbollssäsongen 1955/1956
Fotbollssäsongen 1956/1957
Fotbollssäsongen 1957/1958
1955 i Europa
1956 i Europa
1957 i Europa
1958 i Europa